Flegl oder Flégl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Flegl (1881–1962), tschechischer Komponist, Cellist und Musikpädagoge
 Václav Flegl, tschechischer Komponist
 Vojtěch Flégl (* 1967), tschechischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Flegel